У́лица Леване́вского — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Улица Леваневского — улица во Владикавказе.
Улица Леваневского — улица в Махачкале.
 Улица Леваневского — улица в Екатеринбурге.
 Улица Леваневского — улица в Иванове.
 Улица Леваневского — улица в Ижевске.
 Улица Леваневского — улица в Краснодаре.
 Улица Леваневского — улица в Липецке.
 Улица Леваневского — улица в Москве.
 Улица Леваневского — улица в Уфе.
 Улица Леваневского — улица в Ярославле.
 Улица Леваневского - улица в Кудымкаре.

Украина 
 Улица Леваневского — улица в Днепропетровске.
 Улица Леваневского — улица в Донецке.
 Улица Леваневского — улица в Киеве.
 Улица Леваневского — улица в Кропивницком.
 Улица Леваневского — улица в Константиновке.
 Улица Леваневского — улица в Луганске.
 Улица Леваневского — улица в Мелитополе.
 Улица Леваневского — улица в Одессе.
 Улица Леваневского — улица в Севастополе.
 Улица Леваневского — улица в Сумах.